Glia capensis är en flockblommig växtart som först beskrevs av Maarten Willem Houttuyn, och fick sitt nu gällande namn av Brian Laurence Burtt. Glia capensis ingår i släktet Glia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
capensis